A spanyolországi Baleár-szigetek tartomány helyhatóságai (alsó fokú közigazgatási egységei, azaz községei):

További információk 

 Mind: A Baleár-szigetek helyhatóságainak interaktív térképe 
 Mallorca: Llistat d'ajuntaments, entitats menors i mancomunitats de Mallorca (Consorci d'Informática Local de Mallorca) 
 Menorca: Població i municipis (Consell insular de Menorca) 

Helyhatosagai
Spanyolország közigazgatása